Der Segelwettkampf im Windsurfen der Frauen in der Bootsklasse RS:X bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro wurde vom 8. bis 14. August 2016 ausgetragen.

Titelträger

Zeitplan

Ergebnisse 

Windsurfen RSX Frauen